Le Labyrinthe des Anges est un double-épisode de la cinquième saison de la série télévisée britannique , diffusé en 2010 :
 Le Labyrinthe des Anges, première partie ;
 Le Labyrinthe des Anges, deuxième partie.